Reo (geslacht), geslacht in de familie van spinneneters
Reo (automerk), een Amerikaans automerk
Reo (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
Réo, stad in Burkina Faso en is de hoofdplaats van de provincie Sanguié.